Niemcy:
 Hemleben - dzielnica An der Schmücke

Osoby:
 Johannes Hemleben - niemiecki biolog

Inne:
 Hemleben - ród

Zobacz też:
 Hemmleben